Meca - nome português da cidade sagrada para os muçulmanos, na Arábia Saudita
Meca astralis - espécia de mariposas
Mecca-Cola

Localidades

Mecca (Califórnia)
Mecca (Indiana)

Meca (Alenquer)

Veja também
MEKA - um emulador

Desambiguação